Tủa Chùa (huyện), een huyện in de provincie Điện Biên, Vietnam
Tủa Chùa (thị trấn), een thị trấn in bovengenoemd district.